Vequel-Westernach ist der Familienname folgender Personen:

 Max von Vequel-Westernach (* um 1929; † 2006), deutscher Ingenieur und Technischer Direktor der Oper Frankfurt
 Theodor von Vequel-Westernach (1853–1940), bayerischer Kammerherr und Mitglied des Deutschen Reichstags